Galichon ist der Name folgender Personen:
 Alfred Galichon (* 1977), französischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Georges Galichon (1915–2003), französischer Diplomat
 Suzanne Galichon Montenach, siehe Suzanne de Montenach (1867–1957), Schweizer Vereinsgründerin